Piano Solo – progetto di golpe in Italia
 Regime Militare – golpe in Brasile